Skum steht für:

 den Künstler Nils Nilsson Skum
 eine deutsche Death-Metal-Band (Skum (Band))

SKUM steht für:

  die SŽD-Baureihe СКУМ, siehe SŽD-Baureihe СК